Городской флаг Волновахи — официальный символ города Волноваха Донецкой области. Утверждён 10 сентября 1999 года по решению №ХХІІІ-14/13 XIV сессии городского совета XXIII созыва.

Авторы — Е.Малаха, М.Стародубцев.

Описание 

Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоит из двух равновеликих горизонтальных полос — синей и жёлтой, на жёлтом фоне идет синяя горизонтальная волнистая полоса с тремя белыми фонтанами воды, которая выходит синими линиями на поверхность.

См. также 

Герб Волновахи
Волноваха

Источники 

 Украинская геральдика

Волноваха
Флаги городов Донецкой области